GUB steht als Abkürzung für:
 Geschützte Ursprungsbezeichnung
 Glashütter Uhrenbetrieb
 Guben, Kfz-Kennzeichen, siehe Landkreis_Spree-Neiße#Kfz-Kennzeichen
 IATA-Code des Flughafens von Guerrero Negro in Baja California Sur, Mexiko
 Guinea-Bisseau, Kfz-Nationalitätszeichen
 Güterumgehungsbahn (Kurzwort)
 Gruppenumlaufbahn bei Seilbahnen

Abkürzung